Diese Liste enthält alle von der FIFA und vom US-Verband gelisteten Spiele der US-amerikanischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Die FIFA berücksichtigt Spiele bei den Olympischen Spielen ab 1948 nicht mehr, während der US-Verband die Spiele von 1952 und 1956 noch mitzählt.

1916 bis 1919

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Spielorte bei Heimspielen 

Bisher spielte die Mannschaft in 28 der 50 Bundesstaaten sowie im District of Columbia.

Länderspielbilanzen

Einzelnachweise und Fußnoten

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der US-amerikanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 Homepage des US-amerikanischen Fußballverbandes
 FIFA-Spiele und Ergebnisse der Vereinigten Staaten
 U.S. Men's National Team Historical Stats
 U.S. Men's National Team All-Time Player Appearances

Vereinigte Staaten
!